NCOA2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 8-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 464 амінокислот, а молекулярна маса — 159 157.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, біологічні ритми, ацетилювання. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Білкові рецептори
Некатегоризовані білки